PGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pangoa (Papua Nuova Guinea)